Determinace (z lat. de-terminare, vymezovat, od terminus, mez, hranice) může označovat:
 determinace (logika) – v logice a filosofii o pojmech a jejich vymezení (například definicí)
 determinace (biologie) – v biologii pro určování rostlin a živočichů,
 obecně o procesech a dějích, určovaných čili determinovaných okolnostmi, vlivy a příčinami
 determinant nebo determinanta – určující, rozhodující okolnost
 Determinant matice – číslo, které matici charakterizuje
 Determinismus – filosofický názor, který všecky děje obecně pokládá za determinované (deterministický chaos).
 Deterministický algoritmus je takový, který za stejných výchozích podmínek povede vždy ke stejnému výsledku.

Související články 
 Kauzalita

Literatura 
 V. Kebza, Psychosociální determinanty zdraví. Praha: Academia, 2005 – 263 s. ; 24 cm

Externí odkazy